Waves – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych
 Waves – centrum handlowe w Danii
 Waves – album Rachel Platten